Karl Vollbrecht ist der Name folgender Personen:

* Karl Vollbrecht (General) (1854–1924), deutscher Generalleutnant
 Karl Vollbrecht (Filmarchitekt) (1886–1973), deutscher Filmarchitekt
 Karl Vollbrecht (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler